Михайловск може да се отнася за:

 Михайловск, град в Ставрополски край, Русия
 Михайловск, град в Свердловска област, Русия

Вижте също 
 Михайл
 Михайлов
 Михайловски
 Михайловска